BFR est un sigle qui signifie :
 besoin en fonds de roulement, un décalage de trésorerie dans le bilan d'une entreprise ;
 Brominated flame retardant (en français, agent ignifuge bromé), un nom générique d'additifs pour polymères qui leur confèrent des capacités à résister à la flamme ;
 Bundesinstitut für Risikobewertung (en français, Institut fédéral allemand d'évaluation des risques) ;
 Big Falcon Rocket, un système de lanceur et de vaisseau spatial réutilisable proposé par SpaceX ;
 , un examen de pilotage d'avion aux Etats-Unis.

BFR est un code qui signifie :
 .